Kiki Bertens e Richèl Hogenkamp erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis OrtoLääkärit Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Janette Husárová e Emma Laine che hanno battuto in finale Tímea Babos e Iryna Burjačok 5–7, 7–5, [11–9].

Teste di serie 

 Janette Husárová /  Emma Laine (campionesse)
 Tímea Babos /  Iryna Burjačok (finale)

 Mihaela Buzărnescu /  Valerija Solov'ëva (semifinali) 
 Natela Dzalamidze /  Anastasіja Vasyl'jeva (primo turno)

Tabellone

Note 
 

OrtoLääkärit Open 2011